El nombre de Rodrigo Gómez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rodrigo Gómez de Herrera, más conocido como Rodrigo de Herrera (1578-1641), dramaturgo español del Siglo de Oro de la escuela dramática de Lope de Vega.
 Rodrigo Gómez Gómez (1897-1970), banquero mexicano.
 Rodrigo Gómez (1993-), futbolista argentino
 Rodrigo Gómez (1968-), futbolista chileno.
 Rodrigo Gómez (1981-), futbolista uruguayo.